

Села 
 Костянтинівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська громада (в минулому — Знам'янський район)
 Костянтинівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада (в минулому — Устинівський район)